Соревнование по ирландским танцам
 Финансово-экономическая школа
 Герой детской фэнтези-серии книг «Часодеи» написанной Натальей Щербой